Национална дивизија Молдавије у сезони 2017. је 27. такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Молдавије од оснивања лиге 1990. и то је први степен такмичења у Молдавији. Нижи ранг је А дивизија Молдавије.

Састав у сезони 2017.

Табела и статистика 

Легенда:

Спољашње везе 
 Званични сајт
 UEFA
 SoccerWay

Фудбал у Молдавији